Pittstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pittstown (New Jersey)
 Pittstown (New York)

Siehe auch:
 Pittston